Mur eller Muren har flere betydninger:

Mur (væg) – væg i bygning af sten eller mursten. 
Mur (sport) – spilleropstilling foran mål i eksempelvis fodbold.
Muren (løb) – jeg ramte muren, udtryk brugt i forbindelse med maratonløb, når musklernes glykogen-indhold er opbrugt og man løber videre på fedtforbrænding.
MUR (valuta) – ISO 4217 valutakode for den mauritiske rupee. 
Mur (flod) – det tyske navn for floden Mura
Muren - en novellesamling af Jean-Paul Sartre
Muren - bind 14 fra 2007 af Peter Madsens tegneserie Valhalla.
Muren - en mur af is i George R.R. Martins fantasyserie A Song of Ice and Fire

Andre almindelige udtryk med mur 
Berlin-muren – mur mellem det forhenværende Øst- og Vesttyskland fra 13. august 1961 til 9. november 1989. 
Den Kinesiske Mur – (den store mur), mur i Kina, bygget under Ming-Dynastiet.
Grædemuren – (klagemuren) sidste rest af det jødiske tempel i Jerusalem.
Hadrians mur – mur bygget af de gamle romere, omkring år 122, beliggende mellem England og Skotland.

Desuden bruges mur i overført betydning, blandt andet:
Som at løbe panden mod en mur om det at folk afviser ens forslag uden diskussion og uden man får mulighed for at "trænge ind" og påvirke folk.